

Carriera

Nazionale 
Esordisce in Nazionale il 24 febbraio 1883, firmando una doppietta all' (7-0).

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale inglese